

Musica 
Love Is – album dei The Animals del 1968
Love Is – single di Alannah Myles del 1989
Love Is – brano musicale di Vanessa L. Williams e Brian McKnight del 1993
Love Is – album di Kevin Sharp del 1998
Love Is – album di Kim Wilde del 1992
Love Is – album di Ruben Studdard del 2009
Love Is... – album di Toni Gonzaga del 2008

Televisione 
Love Is  – serie televisiva statunitense trasmessa da Oprah Winfrey Network nel 2018